Världsmästerskapet i handboll för herrar 2013 hölls i Spanien. Det offentliggjordes av Internationella handbollsförbundet 2 oktober 2010. Det var  den 23:e upplagan av mästerskapet. Turneringen började den 11 januari 2013 och finalen spelade i huvudstaden Madrid. 

Det är första gången Spanien står som värd för ett VM i handboll, man har tidigare arrangerat europamästerskapet 1996. Valet föll på Spanien i konkurrens med Norge. I finalen den 27 januari besegrade Spanien finalmotståndaren Danmark med 35-19, vilket är den största segermarginalen i VM-historien. Turneringens bästa målskytt blev Anders Eggert Magnussen och till turneringens bästa spelare valdes Mikkel Hansen.

Spelorter

Kvalificerade länder 

Från Afrika (3 länder)
  Algeriet
  Egypten
  Tunisien
Från Asien (3 länder)
  Saudiarabien
  Sydkorea
  Qatar

Från Amerika (3 länder)
  Argentina
  Brasilien
  Chile
Från Oceanien (1 land)
  Australien

Från Europa (14 länder)
  Danmark
  Frankrike (regerande mästare)
  Island
  Kroatien
  Makedonien
  Montenegro
  Polen
  Ryssland
  Serbien
  Slovenien
  Spanien (värdland)
  Tyskland
  Ungern
  Vitryssland

Resultat

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Placeringsmatcher

17:e−20:e plats

Semifinaler om plats 17−20

Match om 19:e plats

Match om 17:e plats

21:e−24:e plats

Semifinaler om plats 21−24

Match om 23:e plats

Match om 21:e plats

Slutspel

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutplaceringar

Utmärkelser

Mest värdefulla spelare

All-Star Team

Referenser

Fotnoter 

2013 i Spanien
Internationella handbollstävlingar i Spanien
Handbollssäsongen 2012/2013
2013
Sportevenemang i Barcelona
Sportevenemang i Madrid
Sport i Zaragoza
Sportevenemang i Sevilla
Madrid under 2000-talet